Deqing steht für

 Deqing (Huzhou) (德清县), einen Kreis der bezirksfreien chinesischen Stadt Huzhou in der Provinz Zhejiang
 Deqing (Zhaoqing) (德庆县), einen Kreis der bezirksfreien südchinesischen Stadt Zhaoqing in der Provinz Guangdong
 Deqing (Dagzê) (德庆镇), eine Großgemeinde des Kreises Dagzê der bezirksfreien Stadt Lhasa im Autonomen Gebiet Tibet
 Deqing (Doilungdêqên) (德庆乡), eine Gemeinde des Kreises Doilungdêqên der bezirksfreien Stadt Lhasa im Autonomen Gebiet Tibet

Siehe auch:
 Dêqên (德钦县), einen Kreis im Autonomen Bezirk Dêqên der Tibeter in der chinesischen Provinz Yunnan